Julia Schruff era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Stephanie Vogt ha battuto in finale contro Katarzyna Piter 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Sarah Gronert (primo turno)
  Alizé Lim (primo turno)
  Bibiane Schoofs (primo turno)
  Ana-Clara Duarte (primo turno)

 Séverine Beltrame (semifinali)
 Stephanie Vogt (campione)
 Nathalie Piquion (primo turno)
 Vivian Segnini (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

TEAN International 2011